Andrea della Valle eller Andrea Della Valle kan syfta på bland andra:

* Andrea della Valle (1463–1534), italiensk kardinal
 Andrea Della Valle (född 1965), italiensk företagare och idrottsledare

Se även 

 Sant'Andrea della Valle, en kyrka i Rom